Ранчо Сан Висенте има више значења:

 Ранчо Сан Висенте (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Сан Висенте (Атлакомулко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Сан Висенте (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Сан Висенте, Сан Висенте ел Бахо (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Сан Висенте (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Сан Висенте (Пероте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику